

Крістіансбург — місто, штат Вірджинія
 Крістіансбург — селище, штат Огайо